Seraph ist
 der Name einer Ordnung von Engeln, siehe Seraph

Seraph als Bestandteil von Franz Seraph – abgeleitet vom Beinamen Pater Seraphicus des Franz von Assisi – gehört zum Vornamen folgender Personen:
 Franz Seraph Destouches (1772–1844), deutscher Musiker und Komponist
 Franz Seraph von Dietrichstein (1570–1636), Bischof von Olmütz und Kardinal
 Franz Seraph Hanfstaengl (1804–1877), deutscher Maler, Lithograf und Fotograf
 Franz Seraph Hattler (1829–1907), österreichischer katholischer Priester und Schriftsteller
 Franz Seraph Horsky (1801–1877), böhmischer Landwirt, siehe Franz Horsky
 Franz Seraph von Kohlbrenner (1728–1783), Herausgeber des "Churbaierischen Intelligenzblattes"
 Franz Seraph von Orsini-Rosenberg (1781–1832), österreichischer Adeliger und General in den Napoleonischen Kriegen
 Franz Seraph von Pfistermeister (1820–1912), Hofsekretär und Staatsrat im Königreich Bayern
 Franz Seraph von Pichler (1852–1927), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Franz Seraph Reicheneder (1905–1976), Pfarrer, Historiker und Heimatforscher
 Franz Seraph Renz (1860–1916), katholischer Theologe, siehe Franz Renz
 Franz Seraph Riemer (1884–1965), römisch-katholischer Priester und Generalvikar im Bistum Passau, siehe Franz Riemer (Geistlicher)
 Franz Seraph von Stadion, Graf von Warthausen und Thannhausen (1806–1853), österreichischer Beamter und Politiker

Siehe auch:
 HMS Seraph
 Seraph Bay, Bucht der Thurston-Insel, Antarktis
 Seraph-Klasse
 Rolls-Royce Silver Seraph
 Seraph Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Seraphim, Serafin, Serafino
 Phantastik-Literaturpreis Seraph
 Zeraphine
 Franziskanische Orden (Seraphische Brüder, Franziskanerorden; Seraphische Regel, die Regel der Franziskaner)
 Klarissen, Zweiter Orden des Hl. Franziskus, Orden der Klarissen, auch Seraphischer Orden genannt